Le samedi  est le 324 jour de l'année 1847.

Naissances 
 Nelson B. McCormick (mort le 10 avril 1914), membre de la Chambre des représentants des États-Unis
 Mikhaïl Akimov (mort le ), homme politique russe
 Fernand Ludovic Marie Philomène Charpentier du Moriez (mort le ), militaire français

Décès 
 Joakim Vujić (né le ), écrivain, dramaturge et traducteur serbe
 Pierre Asselin (né le ), homme politique français
 Guillaume II de Hesse-Cassel (né le ), électeur de Hesse de 1821 à 1847

Autres événements 

 Érasme-Henri de Contades est élu député du  du Cantal

Voir aussi 
 20 novembre et novembre 1847